Bobo se poate referi la:
Bobo, personaj din desenele animate românești
Eric Bobo (n. 1968), zis „Bobo”, rapper american
Bobo, grup etnic din Burkina Faso

Vezi și
Bob